Wolica-Kolonia bezeichnet Orte in Polen:

 Wolica-Kolonia, ein Dorf der Gmina Karczmiska im Powiat Opolski der Woiwodschaft Lublin
 Wolica-Kolonia, eine Siedlung der Gmina Modliborzyce im Powiat Janowski der Woiwodschaft Lublin